Hatton (Dacota do Norte)
Hatton (Washington)

Desambiguações de topônimos